

Cinema e televisione 
 Un mondo nuovo – film del 1966 diretto da Vittorio De Sica
 Un mondo nuovo – film televisivo del 2014 diretto da Alberto Negrin che racconta la nascita del Manifesto di Ventotene.

Musica 
 Un mondo nuovo – album dei Disciplinatha del 1994
 Un mondo nuovo – singolo di Antonella Lo Coco del 2013

Pagine correlate 
 Il mondo nuovo (disambigua)